Хаби́б Бамого́ (; род. 8 мая 1982, Париж, Франция) — французский футболист, нападающий буркинийского происхождения. В настоящее время игрок индонезийского футбольного клуба Персирам Раджа Ампат.

Прежде всего известен по выступлениям во французском чемпионате, а также за национальную сборную Буркина-Фасо.

Клубная карьера 
Родился 8 мая 1982 года в Париже. Воспитанник футбольной школы клуба «Клерфонтен».

Во взрослом футболе дебютировал в 2001 году выступлениями за «Монпелье», в котором провел три сезона, приняв участие в 111 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Олимпик Марсель», в состав которого присоединился летом 2004 года. За команду из Марселя Хабиб провел весь сезон 2004/05, забив пять мячей в 30 матчах, после чего был отдан в аренду в «Нант», где провел весь следующий сезон. Вернувшись в марсельский «Олимпик», Бамого сыграл за клуб ещё полгода, после чего перешёл на правах аренды в испанскую «Сельту».

Летом 2007 года на правах аренды на сезон перешёл в «Ниццу», которая после завершения аренды выкупила контракт игрока.

Летом 2011 года перешёл на правах свободного агента в «Панетоликос», но так и не заиграл и через полгода стал игроком английского «Донкастер Роверс», выступавший в Чемпионшип.

В состав клуба «Ботев» (Пловдив) присоединился на правах свободного агента в октябре 2012 года. Однако и здесь Хабиб не смог произвести впечатление на тренерский штаб и был отпущен 22 февраля 2013 года, сыграв только 5 игр за клуб в болгарском чемпионате.

Выступления за сборную 
В 2003 году вызывался в состав молодёжной сборной Франции.

В 2009 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Буркина-Фасо.

В составе сборной был участником Кубка африканских наций 2010 года в Анголе, сыграв в обоих матчах своей сборной на турнире. Сыграл в сборной 7 матчей, забил 1 гол.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока
 
 Профиль

Футболисты Франции
Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Ботев» Пловдив
Родившиеся в Париже